Wilhelmsmühle ist die Bezeichnung für:

 Wilhelmsmühle, Einöde der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wilhelmsmühle (Cottbus), Baudenkmal und ehemalige Walk- und Ölmühle in Cottbus, Brandenburg
 Wilhelmsmühle (Koblenz), Baudenkmal in Koblenz-Rübenach, Rheinland-Pfalz
 Wilhelmsmühle (Remscheid), abgegangene Ortschaft in der Wuppertalsperre bei Remscheid, Nordrhein-Westfalen